Jeantet steht für:

 Louis-Jeantet-Stiftung, Schweizer Stiftung in Genf

Jeantet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Hubert Jeantet (1792–1866), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von West-Tonking
 Louis Jeantet (1897–1981), französischer Geschäftsmann